Квалификация к чемпионат Европы по гандболу среди мужчин 2016 года проводилась в два этапа.

Участники 
38 команд, представляющих европейские страны оспаривали 15 путёвок на финальный турнир чемпионата Европы. Согласно рейтингу команды разбины на несколько корзин.

Первый этап 
Команды девяти федераций были разбиты на три группы, победители которых выходят во второй этап классификационного турнира.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Плей-офф 
К трём победителям групп, помещённым во вторую корзину были добавлены три команды первой корзины. По итогам жеребьёвки были созданы три пары, победители которых выходили во второй этап.

Матчи 

|}

Первые игры

Ответные игры

Второй этап 
По итогам второго этапа путёвки на финальный турнир получали 5 команд: по две команды от каждой из семи групп и лучшая из команд, занявших третье место.

Жеребьёвка 
28 команд были поделены на четыре корзины, на основании которых было создано семь групп по четыре европейских сборных.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Ссылки 
 Результаты   на сайте eurohandball.com 

2012 год в гандболе
2013 год в гандболе
2014 год в гандболе
2015 год в гандболе